Колумбийские мухоеды () — род воробьиных птиц из семейства Тиранновые.

Список видов 
 Черноклювый колумбийский мухоед Aphanotriccus audax (Nelson, 1912)
 Рыжегрудый колумбийский мухоед Aphanotriccus capitalis (Salvin, 1865)

Ссылки 
 Русская страница о фауне Колумбии

Тиранновые
Роды птиц